Наркокурье́р:
 Наркокурьер
 Наркокурьер (фильм)